Шевцо́ва — жіноча форма східнослов'янського прізвища Шевцов.

Відомі носії:
 Шевцова Лілія Федорівна (* 1949) — російський політолог, провідний науковий співробітник Фонду Карнеґі за міжнародний мир.
 Шевцова Любов Григорівна (1924—1943) — радянська підпільниця, член штабу підпільної молодіжної організації «Молода гвардія». Герой Радянського Союзу (1943).
 Шевцова Людмила Іванівна (* 1934) — радянська українська легкоатлетка.
 Шевцова Олена Іванівна (* 1982) — український волонтер, лицар Ордена «Народний Герой України».
 Шевцова Олена Миколаївна — учителька Семенівського закладу загальної середньої освіти № 1 Семенівської міської ради, заслужений вчитель України.

Примітки 

Білоруські прізвища
Російські прізвища
Українські прізвища
Жіночі форми прізвищ